Kinderkirche steht in vielen Kirchen für:

 Sonntagsschule
 Kindergottesdienst